Международный турнир в Истборне — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Истборне (Великобритания) на открытых травяных кортах комплекса Devonshire Park Lawn Tennis Club. С 2021 года женский турнир относится к серии WTA 500 с призовым фондом около 760 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участниц в одиночном разряде и 16 пар; а мужской турнир с 2017 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 760 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Первый женский теннисный турнир прошёл в Истборне в 1974 году, на следующий год после прекращения регулярного женского турнира в Лондоне. Соревнование, в календаре стоявшее непосредственно перед Уимблдонским турниром, начиналось в пятницу и длилось только шесть дней, отличаясь в этом от других недельных турниров. Ещё одним отличием были вечеринка игроков и конкурс талантов, делавшие истборнский турнир одним из самых популярных в туре Virginia Slims.

Турнир сменил многочисленных спонсоров; дольше всего (8 лет) спонсором пробыла компания Pilkington. С 2009 года спонсором турнира, вместе с ещё рядом турниров в Великобритании, стала страховая компания AEGON.

С 2009 по 2014 год, из-за финансовых проблем на соседнем турнире в Ноттингеме, истборнский женский приз был дополнен мужским чемпионатом.

Победители и финалисты
Абсолютной рекордсменкой турнира по числу титулов является Мартина Навратилова, выигрывавшая его 11 раз в одиночном и шесть раз в парном разряде. Все шесть раз её партнёршей была Пэм Шрайвер. Пять раз побеждала в парном разряде Лиза Реймонд (с тремя разными партнёршами). По четыре раза выигрывали турнир пар Наталья Зверева и Лариса Савченко, причём дважды они делали это вместе, а Зверева помимо этого один раз выиграла и турнир в одиночном разряде. Помимо Навратиловой, наибольшее количество титулов в одиночном разряде — три — завоевала Крис Эверт.

Единственной хозяйкой соревнований, которой удалось их выиграть, стала Вирджиния Уэйд в 1975 году. Она ещё дважды играла в финале в одиночном разряде. В финале пар побывали Джо Дьюри (дважды) и Энн Хоббс.

Первой советской теннисисткой, выигравшей в Истборне, стала Ольга Морозова в 1975 году. Помимо Морозовой, Зверевой и Савченко, турнир выигрывали и другие представительницы бывшего СССР: Светлана Кузнецова в одиночном разряде и в парах, Елена Веснина — в одиночном разряде; Светлана Пархоменко, Анна Курникова, Акгуль Аманмурадова и Надежда Петрова — в парном разряде.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 Архив результатов мужских турниров на сайте ITF